Bettoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Bettoni Cazzago (1892–1951), italienischer Springreiter
 Patrick Bettoni (* 1975), italienisch-schweizerischer Fußballtorwart
 Vincenzo Bettoni (1881–1954), italienischer Opernsänger (Bass)

Siehe auch:

 Bettini